Ву — многозначный термин:

Фамилии 
Ву — встречающаяся в некоторых случаях (особенно по отношению к выходцам из Гонконга) транскрипция китайских фамилий, которые обычно передаются как У или Ху.
 Ву, Вивьен (род. 1966) — китайская актриса
 Ву, Виктория Энн (более известна как Кианна Диор (род. 1969) — канадская порноактриса.
 Ву, Джон (род. 1946) — кинорежиссёр
 Ву, Дэниел (род. 1974) — американо-китайский актёр, режиссёр, продюсер, модель и мастер боевых искусств.
 Ву, Констанс (род. 1982) — американская актриса.
 Ву, Крис (род. 1990) — канадско-китайский рэпер, автор песен, актёр, и модель.
 Ву, Кристофер (род. 2001) — французский футболист.
 Ву, Мелисса (род. 1992) — австралийская прыгунья в воду китайско-австралийского происхождения.
 Ву, Софи (род. 1992) — британская актриса китайско-шотландского происхождения.
 Ву, Том (род. 1972) — британский актёр и мастер боевых искусств китайского происхождения.
 Ву-Ан, Эрик (род. 1964) — французский танцор, балетмейстер и актёр.
 Ву Бай (род. 1968) — тайваньский автор-исполнитель и основатель рок-группы Wu Bai and China Blue.
 Ву Бонг (1950—2013) — дзэн-мастер школы дзэн Кван Ум.
 Ву Цзяньсюн (1912—1997) — американский физик китайского происхождения.

Ву () — вьетнамская фамилия, соответствующая китайской фамилии У (武).
 Ву Бить Хыонг (род. 1969) — вьетнамская легкоатлетка.
 Ву, Виктор (род. 1975) — американский режиссёр вьетнамского происхождения.
 Ву Куинь (, 武瓊, 1452—1516) — историк, автор трудов по истории вьетов.
 Ву Тхань Ан (род. 1992) — вьетнамский фехтовальщик.
 Ву Тхи Чанг (род. 1992) — вьетнамская бадминтонистка.
 Ву Чонг Фунг (, 1912—1939) — популярный вьетнамский писатель и журналист.

Аббревиатура 
 Видоискатель универсальный (СССР)
 Взрывное устройство
 Выпарные установки

Прочее 
 «Ву» (Wu) — вымышленная книга, источник некоторых афоризмов, публиковавшихся в польском журнале «Пшекруй» под рубрикой «Мысли людей великих, средних и песика Фафика»

См. также 
 Алгоритм Ву
 У
 У (фамилия)
 WU
 By